

Forme Fat 

 En français, « fat » désigne une personne prétentieuse et vaine
 En anglais, « fat » signifie graisse, gras, gros, obèse
 En néerlandais, « fat » signifie « dandy »
 En suédois, « fat » désigne un fût, un tonneau

Musique 
 Fat, une chanson et un album de Weird Al Yankovic
 Fat Old Sun, une chanson du groupe de Rock progressif Pink Floyd
 TheFatRat, un DJ allemand
Fat, un EP punk de Descendents sorti en 1981
 Fat Joe, un rappeur américain
 Fat Larry's Band, un groupe de rhythm and blues et de funk
 Fat Mike, le chanteur du groupe de rock NOFX

Cinéma et télévision 
 Fat, un film américain réalisé par Mark Phinney en 2013
 Fat Actress, une série télévisée américaine créée par Kirstie Alley et Brenda Hampton diffusée en 2005 sur Showtime

Autres 
 The Fat Duck, un restaurant du Berkshire en Angleterre nommé meilleur restaurant du monde en 2005
 Fat Man, le nom de code de la bombe atomique qui fut larguée sur Nagasaki

Forme FAT 

FAT, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 File Allocation Table, un système de fichiers conçu par Microsoft ;
 , une agence d'architecture basée à Londres ;
 fiche analytique et technique, un outil décisionnel de l'ANRU dans le cadre de subvention pour la rénovation urbaine ;
 Factory acceptance tests, dans l'industrie, des tests effectués chez le fournisseur avant installation chez le client;
Faustin Archange-Touadéra, président de la république centrafricaine.

Voir aussi 
 , une abréviation et un nom